El Carmen peut désigner :

Toponymes

El Carmen : est une des 16 départements de la province de Jujuy ;
 El Carmen : une ville de la province de Jujuy et le chef-lieu du département d'El Carmen

El Carmen : une ville du département de Santa Cruz.

El Carmen, une commune du département de Norte de Santander

El Carmen : une commune de la province de Ñuble.

El Carmen : une ville de la province de Manabí.
 El Carmen : un canton de la province de Manabí.

El Carmen, nom d'une station de métro de la ville de Madrid

El Carmen : une ville du département de San Marcos.

El Carmen : une ville du département de Durazno.



Localités 
 El Carmen : une localité de la paroisse civile de Solano dans la municipalité de Río Negro dans l'État d'Amazonas ;
 El Carmen : capitale de la paroisse civile d'El Carmen, de la municipalité de Boconó dans l'État de Trujillo.

Subdivisions 
 El Carmen : l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Simón Bolívar dans l'État d'Anzoátegui ;
 El Carmen : l'une des quatorze paroisses civiles de la municipalité de Barinas dans l'État de Barinas ;
 El Carmen : l'une des douze paroisses civiles de la municipalité de Boconó dans l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme